Holtzhauer oder Holzhauer ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Holtzhauer (* 1974), deutscher Dramaturg
 Emanuel Holzhauer (1977–1977), bei Flucht aus der DDR ums Leben gekommen
 Georg Friedrich Holtzhauer (auch: Holzhauer; 1746–1801), deutscher Jurist
 Heinz Holzhauer (* 1935), deutscher Jurist
 Helmut Holtzhauer (1912–1973), deutscher Politiker (SED) 
 Herbert Holtzhauer (1906–1987), deutscher Betriebswirt, Verleger und Politiker (SPD)
 Johanna Holzhauer (* 1953), deutsche Fernsehjournalistin

Holzhauer ist eine veraltete Bezeichnung für einen Holzfäller.

Siehe auch:
 Holzhauer